Arnelas – frazione del comune spagnolo di Beariz
 Arnelas – frazione del comune spagnolo di Vilarmaior
 Soraya Arnelas – cantante spagnola specializzata nei generi pop e Rhythm and blues